Nebelthau ist der Familienname folgender Personen:

 August Georg Nebelthau, deutscher Kaufmann und Kammerpräsident
 Johann Christof Eduard Nebelthau (1902–1971), deutscher Unternehmer

 Johann Nebelthau (Johann Nebeltau; 1541–1600), deutscher Theologe, 1573–1577 Professor für Hebräisch an der Universität Leipzig, dann Altphilologe in Heidelberg
 Johann Eberhard Nebelthau (1864–1914), deutscher Physiologe und Hochschullehrer
 Otto Nebelthau (1894–1943), deutscher Schauspieler und Schriftsteller
 Wolf Nebelthau, deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Chemnitz

Siehe auch:
 Eduard Nebelthau (Schiff), ein Seenotrettungsboot